Die italienische Formel-4-Meisterschaft 2018 (offiziell Italian F.4 Championship powered by Abarth 2018) war die fünfte Saison der Italienischen Formel-4-Meisterschaft.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Tatuus-Chassis F4-T014, FTJ I4-Motor von Abarth und Reifen von Pirelli.

Rennkalender 
Der Rennkalender wurde am 22. Oktober 2017 veröffentlicht, zum ersten Mal in der Geschichte der Rennserie fand ein Rennwochenende außerhalb Italiens, im Süden Frankreichs auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet, statt. Das Rennen an der Côte d’Azur ersetzte das zweite Rennen in Mugello.

Wertung

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. In der Fahrerwertung wurden nur die besten 16 Ergebnisse und bei der Teamwertung nur die zwei bestplatzierten Fahrer pro Rennen gewertet (Streichergebnis).

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der Italienischen Formel-4-Meisterschaft (italienisch/englisch)

Einzelnachweise 

2018
Motorsportsaison 2018